Mamberamotörntrast (Colluricincla obscura) är en fågel i familjen visslare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Mamberamotörntrasten förekommer på Nya Guinea och delas in i två underarter med följande utbredning:
 Colluricincla obscura obscura – ön Yapen utanför nordvästra Nya Guinea
 Colluricincla obscura madaraszi – nordvästra och västcentrala Nya Guinea

Mamberamotörntrasten behandlades fram tills nyligen som en del av Colluricincla megarhyncha. Den har dock urskilts som egen art efter genetiska studier.

Status 
Internationella IUCN erkänner den ännu inte som egen art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Noter

Externa länkar 

Visslare
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Nya Guinea